Dermietzel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Dermietzel (1873–1942), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Friedrich Karl Dermietzel (1899–1981), deutscher HNO-Arzt und SS-Offizier